OZM steht für:
 OSM (Minen) (OZM, kyrillisch: ОЗМ), russische Anti-Personen-Minen

ozm steht für:
 Koonzime (ISO-639-3-Code), eine der Makaa-Njem-Sprachen innerhalb der Bantusprachen

Abkürzung